Принцесса Антония Вюртембергская (1613—1679) — в германском Вюртемберге меценатка, гебраист и христианский каббалист.
 Принцесса Антония, герцогиня Веллингтон (род. 1955) — британская подданная.